Значення слова «ялівець» («яловець»):
 Ялівець (яловець) — рід вічнозелених деревних рослин родини кипарисових.
 Ялівець (пряність) — приправа з шишкоягід цих рослин.

 Ялівець (Яловець) — місцевість у Львові.

Див. також 
 Яловець (значення)